Байтбридж () — город на юге Зимбабве, на территории провинции Южный Матабелеленд.

География 
Расположен в 321 км к юго-востоку от Булавайо и в 584 км к юго-западу от Хараре, на берегу реки Лимпопо на границе с ЮАР. Абсолютная высота — 467 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 38 945 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Между Байтбриджем и южноафриканским городом Мусина через реку Лимпопо построен мост «Альфред Бейт», названный в честь британского южноафриканского предпринимателя Альфреда Бейта. Изначально, мост на этом месте был построен ещё в 1929 году. В 1995 году был построен новый мост, позволивший значительно увеличить движение. Старый мост сегодня используется только как железнодорожный. На южноафриканской стороне сразу от границы начинается трасса № 1, соединяющая границу страны с такими экономическими центрами как Претория (463 км) и Йоханнесбург (521 км).

Примечания 

Города Зимбабве